Selentschuk ist der Name von:
 Selentschuk-Observatorium

 Selentschuk (Krasnodar), Weiler und Bahnstation in der Region Krasnodar (Russland)
 Selentschuk (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol (Ukraine)

 Großer Selentschuk (Bolschoi Selentschuk), Nebenfluss des Kuban (Russland)
 Kleiner Selentschuk (Maly Selentschuk), Nebenfluss des Kuban (Russland)

Siehe auch:
 Selentschukskaja